

Accezioni comuni 
 Plurale di montagna

Geografia 
 Montagne – frazione del comune italiano di Tre Ville, in provincia di Trento
 Montagne – comune francese della Gironda
 Montagne – comune francese dell'Isère

Persone 
 Alfred Montagne (1881-1963) – generale francese
 Camille Montagne – medico, botanico e micologo francese
 Charles Montagne – calciatore francese
 Gilbert Montagné – cantautore e pianista francese
 Liliane Montagne (1931) – ginnasta francese
 Rémy Montagne (1917-1991) –  politico, imprenditore e avvocato francese

Pagine correlate
La Montagne